Cinq navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Arrogant, un autre n'a jamais été fini.
Le  est un vaisseau de ligne de  rang armé de 60 canons pris à la marine française en 1705. Il fait naufrage en 1709.
Le  est un vaisseau de 74 canons lancé en 1761. Il est transformé en ponton en 1801 puis démoli en 1810.
Le  est initialement un navire civil, l'Adasier. Il est acheté en 1810 par la Royal Navy pour servir de navire magasin et revendu en 1842.
Le  est une frégate à vapeur lancée en 1848 et vendue en 1867.
Le , lancé en 1896, est le premier croiseur de la classe Arrogant. Transformé en navire-dépôt en 1911, il est vendu en 1923.
Un porte-avions de la classe Centaur, annulé en 1945, aurait dû s’appeler HMS Arrogant.

Voir aussi 
 un brick armé de 6 canons, capturé en 1798 à la marine française.

Sources 

Arrogant (1761)